Rouvasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rouvasaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Rouvasaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar